Pseudodynerus — род одиночных ос из семейства . Около 15 видов. Неарктика и Неотропика, встречаются от США на севере ареала до Аргентины на его юге. Небольшие осы, длина 10—15 мм.
Род был выделен в 1855 году швейцарским энтомологом Анри де Соссюром в качестве отдела в составе подрода  рода  и только с 1941 года (Bequaert, 1941) таксон получил родовой статус.

Биология малоизучена, известно что вид Pseudodynerus quadrisectus гнездится в древесине (Krombein, 1979), а вид Pseudodynerus auratoides посещает цветы  (Apiaceae),  (Malvaceae),  (Verbenaceae),  Blume (Ulmaceae), и  (Lamiaceae).

Системматика 
Около 15 видов. Род рассматривается монофилетическим и родственным к группе родов ,  и .

 
  — Фр. Гвиана, Суринам
  — Коста-Рика
 
 
 
  
 
 
  — Бразилия
 
 
 
  — Бразилия

Примечания

Литература 
 Hermes, M. G. and Melo, G. A. R. (2008). Revision and cladistic analysis of the eumenine wasp genus Pseudodynerus de Saussure (Hymenoptera, Vespidae, Eumeninae). Systematic Entomology, 33: 361—394.

Настоящие осы
Роды перепончатокрылых